Brooklyn Dodgers steht für: 

 Brooklyn Dodgers (Baseball), eine ehemalige Baseballmannschaft
 Brooklyn Dodgers (Basketball), eine ehemalige Basketballmannschaft der Eastern Basketball Association (EBA)
 Brooklyn Dodgers (NFL), eine ehemalige Footballmannschaft der National Football League (NFL)
 Brooklyn Dodgers (AAFC), eine ehemalige Footballmannschaft der All-America Football Conference (AAFC) 
 Brooklyn Dodgers (COFL), eine ehemalige Footballmannschaft der Continental Football League (COFL)
 Brooklyn Italians, ein US-amerikanisches Amateurfußballteam, das einst diesen Namen trug